Кубок Беларуси по футболу 2005/06 — 15-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира.

Обладателем трофея, впервые в своей истории, стал клуб БАТЭ из Борисова. В финале, прошедшем 27 мая 2006 года на минском стадионе Динамо, борисовчане в дополнительное время переиграли солигорский Шахтёр.

1/32 финала 

15.06.2005

1/16 финала 
23-24.07.2005 года

По результатам жеребьевки «Барановичи» и «Полоцк» сразу проходят в 1/8 финала.

1/8 финала 
21.09.2005

1/4 финала 
Первые матчи — 1 апреля 2006 года 
Ответные матчи — 5 апреля 2006 года 

|}

Полуфиналы 

Первые матчи — 10 апреля 2006 года 
Ответные матчи — 14 апреля 2006 года 

|}

Финал

См. также 
 Кубок Белоруссии по футболу

Ссылки 
Кубок Беларуси 2005/2006

2005/2006